Joan Cros i Burch (Manlleu, ca. 1954), preparador de motocicletes i antic pilot de motocròs català 
 Joan Cros i Cortés (Manlleu, 5 de maig de 1989), pilot de motocròs català